Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2010 se konal ve dnech 20.–27. září v Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Alexandra Dulgheruová (čtvrtfinále)
  Akgul Amanmuradovová (čtvrtfinále)
  Anna Čakvetadzeová (2. kolo, odstoupila)
  Jelena Vesninová (finále)
  Monica Niculescuová (semifinále)
  Magdaléna Rybáriková (2. kolo)
  Alla Kudrjavcevová (vítězka)
  Maria Elena Camerinová (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Jill Craybasová /  Monica Niculescuová (semifinále)
  Arina Rodionovová /  Olga Savčuková (čtvrtfinále)
  Akgul Amanmuradovová /  Darja Kustovová (1. kolo)
  Marija Kondratěvová /  Sophie Lefèvrová ''(semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Tashkent Open